Exodus (boek), een Bijbelboek
 De Uittocht uit Egypte, een verhaal uit het Bijbelboek Exodus
 In overdrachtelijke zin, een uittocht van mensen
 Exodus (schip, 1928), schip dat Joden in 1947 naar Palestina bracht.
  Exodus (organisatie), samenwerkingsverband van de elf Exodus huizen in Nederland. 
Media
 Exodus (toneelstuk), vrije productie (gebaseerd op 'Parcival' van Peter De Graef) van variant 1 aan FHK Tilburg
 Exodus (gedicht), een Oudengels gedicht over de tocht door de Rode Zee
 Exodus (roman), een boek van Leon Uris uit 1958
 Exodus (film), een film van Otto Preminger uit 1960, gebaseerd op het boek van Leon Uris
 Een lied op Ernest Golds muziek uit de gelijknamige film, met een tekst die in 1961 door Pat Boone werd toegevoegd.
 Exodus: Gods and Kings, een film uit 2014.
 Exodus (ER), een aflevering van ER
 Exodus (album van Bob Marley & The Wailers), een muziekalbum van Bob Marley & The Wailers uit 1977 
 Exodus (nummer), een nummer van het bovenstaande album
 Exodus (album van Quincy Jones), een muziekalbum van Quincy Jones uit 2003.
 Exodus (Nathan Mahl), een muziekalbum van Nathan Mahl uit 2009.
 Exodus (album van New Power Generation), een muziekalbum van de New Power Generation (de facto Prince) uit 1995
 Exodus (Tüür), een muziekalbum uit 1999
 Exodus (band), een Amerikaanse thrashmetal band
 Exodus (Kilar), compositie van Kilar

Anders
 Tibetaanse diaspora of exodus, de uittocht uit Tibet en verspreiding van Tibetanen over de wereld, na de invasie in 1950-51
 Exodus (software), een computerprogramma voor XMPP